Lilliput peut faire référence à :
 Lilliput, une île imaginaire, dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, écrit en 1726, 
 Lilliput en Antarctique, un film documentaire de Jacques-Yves Cousteau,
 Troupe Lilliput, autre nom de la Famille Ovitz;

Variante orthographique
 Liliput, un groupe de punk rock féminin.

Voir aussi